Arethusa () war in der Antike der Name zahlreicher Quellen, die heute nur zum Teil lokalisiert werden können. Die bekannteste dieser Quellen ist die der Nymphe Arethusa im Hafen von Syrakus, heute Fonte Aretusa.

Weitere Quellen:
 eine Quelle auf Ithaka, der Insel des Odysseus, an der die Schweine des Hirten Eumaios weideten. Die Identifizierung mit der Quelle Perapigadi 5 km südöstlich von Vathy auf dem heutigen Ithaka ist spekulativ.
 eine Quelle auf Chalkis. Vermutlich eine der starken Quellen im Süden der Halbinsel.
 eine Quelle in Böotien, in der Nähe von Theben gelegen
 eine Quelle bei Argos (Stadt)
 eine Quelle bei Smyrna
 eine auf Samos lokalisierte Quelle, vermutlich mit Same, dem alten Namen von Kefalonia, verwechselt
 eine Quelle im Gebiet von Squillace (in Scyllacino territorio)

Einzelnachweise 

Antiker Gewässername
Quelle in Griechenland